Miejscowości w USA:
 Hallsville – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Boone
 Hallsville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Harrison